Kun Erzsébet (1240–1290/95) magyar királyné, V. István felesége, IV. László anyja
 Kun Erzsébet (1926–1996) magyar író, a Füles magazin szerkesztő munkatársa annak alapításától haláláig.
 Kun Erzsébet (1948–2018) magyar újságíró